BZT peut faire référence à :
 .
 
 

Code IATA des aéroports